Teză (retorică)
Teză (disertație)
Teza (film) (Tesis), film din 1996 regizat de Alejandro Amenábar